Соревнования по боксу в весовой категории до 91 килограмм на чемпионате мира 2019 года прошли с 10 по 21 сентября. Приняли участие 42 спортсмена из 42 стран мира.

История 
На чемпионате мира 2017 года в Гамбурге победу в категории до 91 кг праздновал кубинский атлет Эрисланди Савон .

Призёры

Расписание

Соревнования

Поединки первого раунда

Поединки второго раунда (1/16 финала)

Поединки третьего раунда (1/8 финала)

Решающие поединки

Бои, завершившиеся досрочной победой

Примечания

Ссылки 
 Сетка соревнования
 Результаты первого круга. Ринг А
 Результаты первого круга. Ринг B
 Результаты второго круга. Ринг А. Дневная сессия
 Результаты второго круга. Ринг В. Дневная сессия
 Результаты второго круга. Ринг А. Вечерняя сессия
 Результаты второго круга. Ринг В. Вечерняя сессия
 Результаты третьего круга. Ринг А
 Результаты третьего круга. Ринг В
 Результаты четвертьфинала. Ринг А
 Результаты четвертьфинала. Ринг В
 Результаты полуфинала
 Результаты финала

Чемпионат мира по боксу 2019